Hrvatska:
 Vodice, grad kod Šibenika
 Vodice (Lanišće),naselje u općini Lanišće
 Vodice (Cres), gradsko naselje Cresa

Slovenija:
 Vodice (Slovenija), grad